Athelopsis — рід грибів родини Atheliaceae. Назва вперше опублікована 1968 року.

Класифікація 
До роду Athelopsis відносять 25 видів:

Примітки

Джерела 
 Parmasto, E. 1968. Conspectus Systematis Corticiacearum. :1-261 - P.41

Роди грибів
Агарикоміцети